W Polsce
 Gruszki – część wsi Dzianisz w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim w gminie Kościelisko
 Gruszki – przysiółek wsi Brzezie w woj. małopolskim, w pow. wielickim w gminie Kłaj
 Gruszki – wieś  w woj. podlaskim, w pow. augustowskim w gminie Płaska
 Gruszki – przysiółek wsi Guszczewina w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Gruszki – gromada

 Zobacz też
 Gruszka